Хуго Целминьш (, 30 [18] октября 1877 года, Лубана — 30 июля 1941 года, Коммунарка) — латвийский политический деятель.

Биография 
Окончил Рижский политехнический институт.

Премьер-министр Латвии: 1 срок: 19 декабря 1924 г. — 23 декабря 1925 г.и 2 срок: 1 декабря 1928 г. — 26 марта 1931 г. 
Мэр Риги (1931—1935). 
Посол в Берлине. 
Министр иностранных дел Латвии (1925, 1930—1931). 
Министр сельского хозяйства (1920—1921, 1924—1925).
Министр образования (1923—1924). 
Лидер партии «Латышский крестьянский союз».
Работал агрономом, педагогом и публицистом. 
Редактор еженедельника «Baltijas Lauksaimnieks».

Смерть 
Расстрелян 30 июля 1941 года в Лефортовской тюрьме в Москве.

Награды 
Награждён орденом Лачплесиса, Орденом Трёх звёзд и др.

Память 
В честь Хуго Целминьша в 2022 году переименована улица в Риге (бывшая улица Старая Русас).

Примечания 

Выпускники Бернского университета
Главы Риги
Депутаты первого Сейма Латвии
Депутаты второго Сейма Латвии
Депутаты третьего Сейма Латвии
Депутаты четвёртого Сейма Латвии
Послы Латвии в Германии
Министры иностранных дел Латвии
Министры образования Латвии
Министры сельского хозяйства Латвии
Премьер-министры Латвии
Агрономы Латвии
Педагоги Латвии
Военные Латвии
Агрономы СССР
Публицисты по алфавиту
Журналисты по алфавиту
Публицисты Латвии
Журналисты Латвии
Репрессированные в СССР
Заключённые Лефортовской тюрьмы